Monk est un patronyme et toponyme signifiant Moine en anglais et pouvant désigner :

Vêtement 
 Parmi les chaussures classiques masculines les chaussures de type Monk (chaussure) sont une variante à boucles des Derby.

Patronyme 

 Art Monk (né en 1957), joueur de football américain ;
 Cyrus Monk (né en 1996), coureur cycliste australien ;
 Debra Monk (née en 1949), actrice américaine ;
 Egon Monk (1927-2007), réalisateur et acteur allemand ;
 Frederick Debartzch Monk (1856-1914), député fédéral de Jacques-Cartier au Québec ;
 Garry Monk (né en 1979), joueur professionnel de football anglais ;
 George Monck dit Monk (1608-1670), Homme fort de Cromwell ayant rétabli la monarchie britannique ;
 Ian Monk (né en 1960), poète et traducteur britannique ;
 Jack Monk (1904-1971), auteur britannique de bande dessinée ;
 James Monk (1745–1826) était un juge du Bas-Canada ;
 Kenrick Monk (né en 1988), nageur australien ;
 Lorraine Monk (1922-2020); photographe et réalisatrice canadienne ;
 Malik Monk (né en 1998), joueur de basket-ball américain ;
 Maria Monk (1816-1839), auteure et religieuse canadienne ;
 Meredith Monk (née en 1942), compositrice, chanteuse et réalisatrice américaine ;
 Sophie Monk (née en 1979), chanteuse, mannequin et actrice australienne ;
Sue Monk Kidd (née en 1948), écrivaine américaine ;
 Thelonious Monk (1917-1982), pianiste de jazz américain.

Prénom 
 
 Monk Eastman (1895-1911), chef d'un gang juif new-yorkais au début du  ;
 Monk Meineke (né en 1930), joueur professionnel de basket-ball américain.

Pseudonyme 

 Muddy Monk, pseudonyme de Guillaume Dietrich (1990-), auteur-compositeur-interprète suisse.

Toponyme 

 Monk, station du métro de Montréal ;
 Avenue de Monkland, avenue centrale du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.

Art et culture

Série télévisée 

 Monk, série télévisée américaine créée par Andy Breckman. Le personnage principal Adrian Monk est interprété par Tony Shalhoub.

Cinéma 

 Mad Monk (Le Moine fou), film  hongkongais sorti en 1993 ;
 A Little Monk, film sud-coréen sorti en 2003.

Groupe musical 

 The Married Monk, groupe de rock anglophone provenant de France.

Album 

 Monk, album de Thelonious Monk sorti en 1954 ;
 Miles and Monk at Newport, album de Miles Davis sorti en 1963.

Littérature 

 Le Moine ( The Monk), livre de Matthew Gregory Lewis paru en 1796.

Jeu vidéo 

 Marty Monk Malone, personnage du jeu vidéo Le Parrain.

Mode 
 Monk, un type de chaussure pour homme.

Voir aussi 
 
 Wilhelm Mohnke (1911-2001), général de l'Allemagne nazi

Patronyme anglais
Prénom masculin